Mechow bezeichnet folgende Orte in Deutschland:

 Mechow, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Mechow (Kyritz), Ortsteil der Stadt Kyritz in Brandenburg 
 Mechow (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern

Mechow bezeichnet folgende Personen:

 Benno von Mechow (1851–1929), deutscher Generalleutnant
 Dietrich Mechow (1925–2015), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Friedrich Wilhelm Alexander von Mechow (1831–1890), preußischer Offizier, Sammler und Afrikaforscher 
 Heinz Mechow (1922–2008), deutscher Politiker
 Hinrich Mechow (15.–16. Jahrhundert), Pastor an der Nicolai-Kirche (Elstorf) (1616–1638) bei Buxtehude 
 Karl Benno von Mechow (1897–1960), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
 Mechov